Kirvesniemi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Harri Kirvesniemi (né en 1958), fondeur finlandais
Marja-Liisa Kirvesniemi (née en 1955), fondeuse finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois